Анке Губер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Гала Леон Гарсія.

Крістіна Торренс-Валеро виграла титул, у фіналі перемігши Галу Леон Гарсію з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

2001
Одиночний розряд